Поте́ря — нечто потерявшееся.

 «Потеря» — англо-австралийский мультфильм 2010 года.
 Потеря — река в России.
 Потеря — баскетбольный термин.

См. также 
 '''